Historian () — второй студийный альбом американской инди-рок певицы Люси Дакус, вышедший 2 марта 2018 года на независимом лейбле Matador.

История 
12 декабря 2017 года Дакус объявила о выпуске своего второго студийного альбома вместе с первым синглом с альбома «Night Shift». Относительно альбома Люси Дакус объяснила: «Это тот альбом, который мне нужно было сделать. Все, что будет после этого, — бонус».

Второй сингл «Addictions» был выпущен 16 января 2018 года.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 82 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic на основе 20 обзоров.
Сайт «Aggregator Album of the Year» дал альбому оценку 80 из 100 на основе 22 отзывов критиков. Марси Донельсон из AllMusic сказала о релизе: «В конечном счете, сильные пассажи не посягают на тексты песен, поскольку они подчеркивают эмоции, но они иногда наступают на голос Дакус, когда он омрачён громким аккомпанементом или даже вокальной обработкой. К счастью, эти моменты краткие и редкие, что позволяет сиять её лирике и выразительному чувству мелодии».

Итоговые списки

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Lucy Dacus — «Night Shift» (Official Audio)
 Lucy Dacus — «Pillar of Truth» (Audio)
 Addictions

Альбомы 2018 года
Альбомы Matador Records
Альбомы инди-рока